Сушево може бити:

Северна Македонија:
 Сушево (Куманово), насеље у општини Куманово;
 Сушево (Васиљево), насеље у општини Василево;
 Сушево (Штип), насеље у општини Штип;

Бугарска:
 Сушево (Завет), насеље у општини Завет.

Види још
 Сушица